

Industrie 
 Jonckheere, constructeur d'autobus et d'autocars belge.

Astronomie 
 (164130) Jonckheere, astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme 

 Danny Jonckheere (1974-1996), cycliste belge qui a donné son nom à la course Mémorial Danny Jonckheere ;
 Justine de Jonckheere (1992-), mannequine belge ;
 Karel Jonckheere (1906-1993), homme de lettres belge ;
 Mathieu Jonckheere (1989-), vidéaste web belge ;
 Michiel Jonckheere (1990-), footballeur belge ;
 Natalja Jonckheere (1970-), athlète belge ;
 Pol Jonckheere (1959-), dirigeant de football belge ;
 Robert Jonckhèere (1888-1974), industriel belge.